Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi 2015/2016 – 46. sezon walki o mistrzostwo Turcji organizowany przez Türkiye Voleybol Federasyonu. Zainaugurowany został 24 października 2015 i trwał do 25 kwietnia 2016 roku.

W sezonie 2015/2016 w Lidze Mistrzów Turcję reprezentowały  i , w Pucharze CEV − , a w Pucharze Challenge − .

Mistrzem Turcji po raz siódmy w historii została drużyna .

System rozgrywek 
 Faza zasadnicza: uczestniczyło w niej 12 drużyn, które rozegrały ze sobą po dwa spotkania systemem kołowym. Osiem najlepszych zespołów awansowało do fazy play-off. Pozostałe trafiły do fazy play-out.
 Faza play-off: uczestniczyło w niej 8 drużyn, które zostały podzielone na dwie grupy zgodnie z miejscem zajętym po fazie zasadniczej. Cztery niżej sklasyfikowane rozegrały dwa turnieje o miejsca 5-8, a cztery wyżej sklasyfikowane rozegrały dwa turnieje o miejsca 1-4, które wyłoniły mistrza Turcji.
 Faza play-out: uczestniczyły w niej 3 drużyny, które rozegrały dwa turnieje. Do uzyskanych wyników dodano osiągnięcia punktowe z fazy zasadniczej. Najsłabsza drużyna spadła do niższej ligi w kolejnym sezonie.

W trakcie trwania fazy zasadniczej drużyna Şahinbey Belediyesi wycofała się z rozgrywek. Wyniki przez nią uzyskane w pierwszej części rozgrywek zostały zachowane.

Drużyny uczestniczące

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań 

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
|}

Tabela fazy zasadniczej

Faza play-off

Rywalizacja o miejsca 1-4

Turniej w Ordu

Turniej w Samsun

Tabela

Rywalizacja o miejsca 5-8

Pierwszy turniej w Izmirze

Drugi turniej w Izmirze

Tabela

Faza play-out

Pierwszy turniej w Bursie

Drugi turniej w Bursie

Tabela

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 

2015 w Turcji
2015 w piłce siatkowej
2016 w Turcji
2016 w piłce siatkowej
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Turcji